

Agronomia 
Nocturne  – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum

Cinema 
Nocturne – film del 1927 diretto da Marcel Silver
Notturno di sangue (Nocturne) – film del 1946 diretto da Edwin L. Marin
Nocturne  – cortometraggio del 1980 diretto da Lars von Trier
Nocturne – film del 2020 diretto da Zu Quirke

Fumetto 
Nocturne, personaggio dei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
Nocturne  – romanzo giallo scritto da Ed McBain nella collana Il Giallo Mondadori con il numero 2741 nel 2001

Musica 
 Notturno (nocturne) – composizione musicale ispirata alla notte
 Nocturne  – gruppo musicale industrial rock statunitense
 Nocturne – composizione di Bernard Herrmann del 1935
 Nocturne – ciclo di canzoni di Benjamin Britten del 1958
 Nocturne – album di Oliver Nelson del 1961
 Nocturne – album di Siouxsie and the Banshees del 1983
 Nocturne – album dei Venegoni & Co del 1988
 Nocturne – canzone dei Secret Garden vincitrice dell'Eurovision Song Contest 1995
 Nocturne – album dei The Human Abstract del 2006
 Nocturne – album dei Wild Nothing del 2012
 Nocturne: The Piano Album – album di Vangelis del 2019

Videogiochi 
 Nocturne  – videogioco survival horror
 Nocturne  – campione giocabile nel videogioco League of Legends